Banister ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Banister (1933–2010), kanadischer Leistungsphysiologe 
 Gilbert Banister (um 1445–1487), englischer Kirchenmusiker und Komponist 

 Manly Banister (1914–1986), US-amerikanischer Schriftsteller
 Richard Banister (um 1570–1626), englischer Augenarzt 

Banister steht für:
 Banister (Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Blue Banisters, Musikalbum von Lana Del Rey

Siehe auch:
 Bannister